Jewgienij Władimirowicz Lowkin, ros. Евгений Владимирович Лёвкин; (ur. 14 października 1992) – kazachski skoczek narciarski, reprezentant Kazachstanu w skokach narciarskich. Nigdy nie zdobył punktów Pucharu Świata.

Srebrny medalista Zimowych Igrzysk Azjatyckich 2011 w konkursie drużynowym na skoczni K-125 i złoty medalista w konkursie indywidualnym na skoczni K-95. Podczas drugiego z tych konkursów ustanowił aktualny zimowy rekord skoczni Gornyj Gigant, wynoszący 102 metry.

W zawodach Letniego Grand Prix 2011 w Ałmaty zajął 26. pozycję.
Wygrał jeden z treningów przed zawodami Letniego Pucharu Kontynentalnego 2011 w Trondheim.

Podczas rozgrywanych 17 września 2011 na Wielkiej Krokwi letnich mistrzostw Polski zajął 13. miejsce, po skokach na odległość 115 m i 107 m, będąc najwyżej sklasyfikowanym zagranicznym zawodnikiem.

15 marca 2012 na Letalnicy w Planicy ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku, uzyskując 145 metrów.

W listopadzie 2012 uległ wypadkowi samochodowemu, w którym uczestniczyli też inni reprezentanci Kazachstanu: Nikołaj Karpienko i Aleksiej Pczelincew. W jego wyniku musiał być poddany operacji. Lowkin doznał poważnych obrażeń z powodu awarii poduszki powietrznej. Przez blisko rok przebywał w szpitalu. W listopadzie 2013 roku, rok po wypadku, nadal nie mógł chodzić samodzielnie i przechodził rehabilitację. W sumie po wyjściu ze szpitala spędził ponad rok w centrum rehabilitacyjnym w Moskwie. Obecnie (wrzesień 2014 roku) porusza się na wózku inwalidzkim.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Jewgienij Lowkin na stronie fis-ski.com 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Ałmaty